еПри Монако 2021 года () — четвёртый этап и седьмая гонка сезона 2020/2021 чемпионата мира «Формулы E», которая состоялась 8 мая на Городской трассе Монте-Карло в Монако. Это четвёртый еПри Монако в истории.

События перед еПри 
В январе 2021 года Формула E частично опубликовала календарь, который включал в себя этап в Монако. В апреле организаторы этапа объявили, что гонка Формулы E в Монако впервые пройдёт на полной версии трассы, в отличие от предыдущих трёх этапов, где использовалась укороченная конфигурация.

После предыдущего этапа, на котором гонщики столкнулись с проблемой расхода энергии, Формула E и FIA скорректировали технический регламент — если режим машины безопасности или жёлтых флагов на всей трассе (FCY) закончился за 5 минут до конца гонки, то гоночная дирекция не будет уменьшать количество доступной энергии.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +21...18 °C. Трасса +32…37 °C

Поул-позицию завоевал пилот DS Techeetah Антониу Феликс да Кошта.

Примечания 

 Время Оливер Роуленда в суперпоуле было аннулировано, так как он выехал с пит-лейна на красный сигнал светофора.
 Норман Нато получил штраф в 2 позиции за столкновение с Сержиу Сетте Камарой в режиме желтых флагов в первой сессии свободных заездов.
 Ник де Врис получил штраф в 40 позиций за замену блока питания и коробки передач.
 Сержиу Сетте Камара попал в аварию в квалификации и не смог показать время. Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +19 °C. Трасса +26…24 °C

В гонке за победу боролись Антониу Феликс да Кошта, Робин Фряйнс и Митч Эванс. На последний круг лидером ушёл Митч Эванс, однако у него оставалось меньше доступной энергии и ему пришлось активно обороняться. В итоге да Кошта опередил Эванса на выходе из тоннеля, а Фряйнс вырвал вторую позицию прям перед самым финишем.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Андре Лоттерер получил штраф в 5 секунд за столкновение с Лукасом ди Грасси.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Монако в 2021 году
ЕПри Монако